Die Abkürzung ACIA steht für:

 eine Klimastudie Arctic Climate Impact Assessment
 einen Computerchip, siehe unter MOS Technology 6551

 
ACIA